Le Rapido est une rivière d'Italie
 Rapido est l'appellation courante d'un stylo technique, d'après le modèle Rapidograph de la marque Rotring
 Rapido est un jeu de hasard de La Française des jeux
 Rapido est le préfixe donné à six lignes de bus du TEC Brabant Wallon en Belgique
 Rapido est un constructeur de caravanes et camping-car, inventeur de la caravane pliante
 Rapido est une émission de télévision française des années 1980 consacrée à la musique
 Rapido (bateau), croiseur auxiliaire de la marine espagnole